Пехлеви:

Персоналии 
 Пехлеви́ — династия иранских шахов.
 Пехлеви, Мохаммед Реза́ (1919—1980) — тридцать пятый и последний шахиншах Ирана.
 Пехлеви, Али Реза (1966—2011) — младший сын Мохаммеда Резы Пехлеви и его третьей жены, императрицы Фарах.
 Пехлеви, Ашраф (1919—2016) — сестра-близнец последнего шаха Ирана Мохаммеда Реза Пехлеви.
 Пехлеви, Лейла (1970—2001) — младшая дочь шаха Ирана Мохаммеда Реза Пехлеви и его третьей жены Фарах Пехлеви.
 Пехлеви, Фарах (род. 1938) — вдовствующая императрица Ирана, супруга шаха Мохаммеда Реза Пехлеви.
 Пехлеви, Фарахназ (род. 1963) — старшая дочь шаха Мохаммеда Реза Пехлеви и его третьей жены, шахбану Фарах Диба.
 Пехлеви, Шамс (1917—1996) — старшая сестра Мохаммеда Реза Пехлеви, последнего шаха Ирана.
 Пехлеви, Шахназ (род. 1940) — первый ребенок последнего иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви и его первой жены, принцессы египетской Фавзии.
 Пехлеви, Ясмин (род. 1968) — супруга Резы Кира Пехлеви, нынешнего главы дома Пехлеви и наследника несуществующего иранского шахского трона.

Другое 
 Пехлеви (среднеперсидский язык) — язык иранской группы.
 Пехлеви — название города Энзели в Иране в 1925—1980 годах.
 Пехлеви — иранская золотая монета, чеканилась династией Пехлеви с 1927 г. Первоначально равнялась 100 риалам.
 Карин-Пахлеви — один из семи великих домов Парфии.